Tomioka peut faire référence à :
 Tomioka, ville japonaise de la préfecture de Gunma ;
 Tomioka, bourg japonais de la préfecture de Fukushima ;
 Soichiro Tomioka (1922-1994), peintre abstrait japonais.

Homonymie de toponyme